La saison 2010-2011 du Le Mans FC, club de football français, voit le club évoluer en Ligue 2 après sa relégation au cours de la précédente saison du championnat de France de Ligue 1.

Classement de la Ligue 2 
Le Mans FC termine le championnat à la  du classement avec 62 points, soit le même total que Dijon,  et promu en Ligue 1. Les sarthois possèdent la septième attaque (48 buts marqués) et la deuxième défense du championnat (37 buts encaissés). L'affluence moyenne sur la saison, où le club évolua d'abord au Stade Léon-Bollée puis au MMArena est de 10322 spectateurs.

Effectif

Transfert

Arrivées

Départs

Rencontres de la saison

Ligue 2

Coupe de France

Coupe de la Ligue

Statistiques

Buteurs en Ligue 2

Passeurs en Ligue 2

Références

Navigation 

Saison du Mans FC
Le Mans FC
Le Mans FC